Raboutou peut désigner :

Patronyme 
 Différents membres de la famille Raboutou, famille notable dans l'escalade :
 Robyn Erbesfield-Raboutou, 4 fois championne du monde d'escalade.
 Didier Raboutou, 1 fois champion du monde d'escalade, il se consacre au cyclisme depuis 1992.
 Shawn Raboutou, enfant des deux premiers, réalise un 8c à l'âge de treize ans.
 Brooke Raboutou, enfant des deux premiers et sœur du troisième, est, au moment de sa répétition de Welcome to Tijuana à Rodellar, la plus jeune personne à avoir réalisé un 8c/5.14b.

Références 

Homonymie de patronyme